Линд — многозначный термин.

Фамилия 
 Линд, Аливия Элин (род. 2007) — американская актриса.
 Линд, Анна (1957—2003) — шведский политик, министр иностранных дел.
 Линд, Бьёрн (род. 1978) — шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион.
 Линд, Георг (1871—1957) — российский легкоатлет, марафонец, участник Олимпийских игр.
 Линд, Густаф (род. 1926) — шведский пятиборец, олимпийский чемпион в зимнем многоборье (1948).
 Линд, Джеймс (1716—1794) — британский флотский врач.
 Линд, Джеймс (род. 1985) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Линд, Дженни (1820—1887) — шведская оперная певица («шведский соловей»).
 Линд, Джоан (после замужества Ван Блум; 1952—2015) — американская спортсменка в гребле академического стиля.
 Линд, Дон (1930—2022) — американский астронавт.
 Линд, Кэролайн (род. 1982) — американская гребчиха.
 Линд, Лисси (1892—1938) — немецкая актриса
 Линд, Ловиса (род. 1991) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров.
 Линд, Мэттью (, род. 1983) — американский спортсмен-фигурист.
 Линд, Натали Элин (род. 1999) — американская актриса.
 Линд, Оскар Оттович (1904—1976) — советский актёр.
 Линд, Раймо — финский кёрлингист.
 Линд, Сара (род. 1982) — канадская актриса.
 Линд, Улле (род. 2003) — шведский футболист.
 Линд, Хезер (род. 1983) — американская актриса.
 Линд, Хилари (род. 1969) — американская горнолыжница.
 Линд, Эмили Алин (род. 2002) — американская актриса.
 Линд, Юха (род. 1974) — финский хоккеист.
 Линд, Яков (собственно Хайнц Яков Ландвирт; 1927—2007) — австрийский и английский писатель, художник, актёр, кинорежиссёр.

Топоним 
 Линд — город в округе Лайон, штат Миннесота, США.
 Линд — тауншип в округе Лайон, Миннесота, США.
 Линд — сельское поселение в общине Шпильберг в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).
 Линд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Линд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Линдос — город на острове Родос (Греция).

Примечания